«Manuel Lara» puede referirse a:

 Manuel Lara Reyes «El Jerezano» (1868-1912), torero español.
 Manuel Lara Hernández (1943-1993), profesor mexicano.
 Manuel Lara Villalón (19??-), zoólogo mexicano.
 Manuel de Lara Churriguera (fl. siglo XVIII),  arquitecto y escultor español.